Иоселевич — еврейская патронимическая фамилия.

Известные носители 
 Иоселевич, Алексей Соломонович (род. 1954) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук.
 Иоселевич, Виктор Соломонович (Иосилевич, 1901—1953) — организатор кинопроизводства, управляющий трестом «Союзкинохроника».
 Иоселевич, Леопольд-Поль Александрович (также Русаков-Иоселевич; 1908—1973) — советский композитор-песенник, дирижёр, известный как «Поль Марсель».

См. также 
 Иосилович, Исаак Борисович (1909—1972) — советский авиаконструктор.
 Иосилевич